Home on the Range - amerykańska piosenka, uznawana za hymn stanu Kansas. Tekst piosenki bazuje na wierszu My Western Home napisanym w latach 70. dziewiętnastego wieku przez Brewstera Higleya. Muzykę do tych słów skomponował przyjaciel Higleya, Daniel Kelley.

Na przestrzeni lat powstały dziesiątki wersji tej piosenki. Jedna z nich, zaaranżowana we wczesnych latach dwudziestego wieku przez teksańskiego kompozytora Davida Guiona, została uznana za piosenkę stanu Kansas 30 czerwca 1947 roku. Z tego też względu często można spotkać w opracowaniach wymienionego Guiona jako kompozytora, co jest oczywiście błędne.

Teksty piosenki

autor: Dr. Brewster Higley (1876)

Oh, give me a home where the Buffalo roam
Where the Deer and the Antelope play;
Where never is heard a discouraging word,
And the sky is not clouded all day.

Refren
A home! A home!
Where the Deer and the Antelope play,
Where seldom is heard a discouraging word,
And the sky is not clouded all day.

Oh! give me a land where the bright diamond sand
Throws its light from the glittering streams,
Where glideth along the graceful white swan,
Like the maid in her heavenly dreams.

Oh! give me a gale of the Solomon vale,
Where the life streams with buoyancy flow;
On the banks of the Beaver, where seldom if ever,
Any poisonous herbage doth grow.

How often at night, when the heavens were bright,
With the light of the twinkling stars
Have I stood here amazed, and asked as I gazed,
If their glory exceed that of ours.

I love the wild flowers in this bright land of ours,
I love the wild curlew's shrill scream;
The bluffs and white rocks, and antelope flocks
That graze on the mountains so green.

The air is so pure and the breezes so fine,
The zephyrs so balmy and light,
That I would not exchange my home here to range
Forever in azures so bright.

autorzy: William i Mary Goodwin (1904)

Oh, give me a home where the buffalo roam,
Where the deer and the antelope play;
There seldom is heard a discouraging word
And the sky is not cloudy all day.

Refren
A home, a home
Where the deer and the antelope play,
There seldom is heard a discouraging word
And the sky is not cloudy all day.

Yes, give me the gleam of the
swift mountain stream
And the place where no hurricane blows;
Oh, give me the park where the prairie dogs bark And the mountain all covered with snow.

Oh, give me the hills and the ring of the drills
And the rich silver ore in the ground;
Yes, give me the gulch where the miner can sluice
And the bright, yellow gold can be found.

Oh, give me the mine where the prospectors find
The gold in its own native land;
And the hot springs below where the sick people go
And camp on the banks of the Grande.

Oh, give me the steed and the gun that I need
To shoot game for my own cabin home;
Then give me the camp where the fire is the lamp
And the wild Rocky Mountains to roam.

Yes, give me the home where the prospectors roam
Their business is always alive
In these wild western hills
midst the ring of the drills
Oh, there let me live till I die.

autor: John A. Lomax (1910)

Oh, give me a home where the buffalo roam,
Where the deer and the antelope play,
Where seldom is heard a discouraging word
And the skies are not cloudy all day.

Refren
Home, home on the range,
Where the deer and the antelope play;
Where seldom is heard a discouraging word
And the skies are not cloudy all day.

Where the air is so pure, the zephyrs so free,
The breezes so balmy and light,
That I would not exchange my home on the range
For all of the cities so bright.

The red man was pressed from this part of the West
He's likely no more to return,
To the banks of Red River where seldom if ever
Their flickering camp-fires burn.

How often at night when the heavens are bright
With the light from the glittering stars
Have I stood here amazed and asked as I gazed
If their glory exceeds that of ours.

Oh, I love these wild flowers
in this dear land of ours
The curlew I love to hear scream,
And I love the white rocks and the antelope flocks
That graze on the mountain-tops green.

Oh, give me a land where the bright diamond sand
Flows leisurely down the stream;
Where the graceful white swan goes gliding along
Like a maid in a heavenly dream.

Ciekawostki 

 Piosenka została użyta jako motyw przewodni filmu Where The Buffalo Roam (1980)
 Często jest określana jako nieoficjalny hymn zachodnich stanów

Piosenki angloamerykańskie
Kultura w Stanach Zjednoczonych